Ч может означать:
 Ч — буква кириллицы
 ч — сокращение для единицы времени «час»
 время Ч — некое предопределённое время
 Ч сокращение для слова «часть» в рецептах (массовая или объёмная часть — выясняется из контекста)
 Ч — серия паровозов.